Никола́й Нико́ленко:
 Николенко, Николай Иосифович (1912—1975) — русский художник и иконописец.
 Николенко, Николай Михайлович (1855 — ок. 1922) — инженер-генерал, комендант Кронштадта и Петрограда.